Mistrzostwa świata w łucznictwie – zawody łucznicze, które odbywają się obecnie co dwa lata. Po raz pierwszy odbyły się w Polsce, we Lwowie w roku 1931. Wówczas rozegrano pierwsze mistrzostwa w strzelaniu z łuku klasycznego. Kobiety włączyły się do rywalizacji dwa lata później, podczas mistrzostw w Londynie. Pierwsze mistrzostwa świata z łuku bloczkowego rozegrano w Indonezji w Dżakarcie w roku 1995. Organizatorem mistrzostw jest Światowa Federacja Łucznicza (FITA).

Polscy sportowcy wielokrotnie zdobywali medale podczas tych zawodów. Pierwszymi mistrzami świata zostali Polacy: Michał Sawicki w 1931, a Janina Kurkowska-Spychajowa w 1933 roku, która później jeszcze zdobywała tytuł najlepszej na świecie zawodniczki z łuku klasycznego. W jej ślady poszła Katarzyna Wiśniowska i Maria Mączyńska, zdobywczynie złotych medali odpowiednio w 1955 i 1967 roku.

Edycje

Klasyfikacja medalowa 
Stan po MŚ 2021.

Zwycięzcy

Łuki klasyczne

Łuki bloczkowe

Polscy medaliści

Linki zewnętrzne